Otávio est un prénom portugais. C'est une variante d'Octave.

Pseudonyme 
 Otávio (1994-), Otávio Henrique Passos Santos, footballeur brésilien, jouant aux Girondins de Bordeaux.
 Otávio (1995-), Otávio Edmilson da Silva Monteiro, footballeur luso-brésilien, jouant au FC Porto.

Prénom 
Otavio Juliano (1972-), réalisateur brésilien.
Otávio Mitsuyo Maeda (1878-1941), judoka, catcheur et lutteur japonais naturalisé brésilien.
Luiz Otávio Santos de Araújo dit Tinga (1990-), footballeur brésilien.

Voir aussi